Национален фронт (, FN) е белгийска крайнодясна партия, активна главно сред френскоезичната общност. За разлика от фламандската крайнодясна партия Фламандски интерес има по-малко влияние в Белгия.

История 
До 2006 година лидер на партията е Даниел Фере, тогава осъден на 240 часа общественополезен труд и 10 години лишаване от право да заема избираеми политически постове за подбуждане към омраза, дискриминация и сегрегация.

Избори

Външни препратки 
 Официален сайт

Политически партии в Белгия
Националистически партии
Основани в Белгия през 1985 година